

Patronyme 

 Aristide Locquet de Grandville, (1791-1853), militaire et homme politique français ;
 Famille de La Chevardière de La Grandville
 Olivia Grandville (1964), danseuse et chorégraphe française de danse contemporaine.

Pseudonyme 

 Charles-François Grandin, (1772-1836), acteur français ;
 Jean-Jacques Grandville (1803-1847), dessinateur, aquarelliste et lithographe français ;

Toponymes

Grandville, section de la commune belge d'Oreye située en Région wallonne dans la province de Liège.

Grandville, ancienne division sénatoriale du Québec ayant existé de 1867 à 1968.
 Grandville, division sénatoriale du Canada correspondant approximativement à l'ouest de la région du Bas-Saint-Laurent.

Grandville, commune française du département de l'Aube.
 Cons-la-Grandville, commune française de Meurthe-et-Moselle.
 Grandvillé, lieu-dit de la commune d'Aubepierre-Ozouer-le-Repos, en Seine-et-Marne.

Arts 

 Grandville, bande dessinée britannique uchronique steampunk créée par Bryan Talbot en 2009.
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France